Cambra (en diminutiu);
 Lobby, camarilla, grup de pressió, grup d'interès, o grup d'influència davant una autoritat.
 Camarilla o coteria, associació entre individus o grups d'individus, units per un interès comú.
 Camarilla (cortesans), costum dels cortesans més propers al rei de reunir-se en una petita cambra propera a les habitacions del monarca (especialment en l'Espanya del segle XIX), i que de fet tant intentaven recolzar-lo com influir sobre ell i les seves decisions. L'oposició semàntica d'aquest concepte al de les cambres legislatives, l'activitat de les quals és pública i la composició de la qual es fa per eleccions, per cert és evident. Definició: 
 Camarilla (conciliàbul), associació entre individus o grups d'individus, units per un interès comú, i que principalment s'orienten a afavorir els interessos dels qui formen part del grup, a l'una amb freqüència obstaculitzar o dificultar els interessos relacionats dels qui no formen part d'aquest grup.
 Grup de pressió, grup que a nivell col·lectiu o a través d'individualitats, s'orienta a incidir a la classe política peticionant al seu favor, atès que és aquesta qui decideix la conducció social i el maneig pressupostari.
 Grup d'interès, conjunt de persones o entitats privades, reunides i organitzades per un interès comú, amb la finalitat d'actuar conjuntament en defensa d'aquest interès, així com de fer conèixer les seves pretensions o negociar amb altres actors socials.

 La Camarilla, una societat secreta de vampirs que forma part de l'univers de ficció del joc de rol Vampire: The Masquerade.

Referències